EIB puede referirse a:

  Educación Intercultural Bilingüe.
  Bus de Instalación Europeo.
 Banco Europeo de Inversiones.